Floating (Eloy), album van Eloy
Floating (The Moody Blues), lied van The Moody Blues
Floating (film), een film uit 1999